Cerone – sorta di trucco usato dagli attori
 Cerone – frazione del comune italiano di Strambino, in Piemonte
 Cerone – figlio del re di Eleusi Trittolemo.
 Ersilio Cerone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Cerone – cantore, presbitero e teorico della musica italiano